Şirin ist ein kurdischer (Şirîn) und türkischer weiblicher Vorname persischer Herkunft () und Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Şirin Tekeli (1944–2017), türkische Feministin, Autorin und Hochschullehrerin

Familienname 
 Arif Şirin (1949–2019), türkischer Musiker und Musikproduzent, siehe Ozan Arif
 Mustafa Ruhi Şirin (* 1955), türkischer Kinderbuchautor
 Osman Şirin (* 1943), türkischer Jurist, Richter am türkischen Kassationshof
 Serkan Şirin (* 1990), türkischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Schirin
 Schirin (Begriffsklärung)
 Mitri Sirin (* 1971), deutscher Fernsehmoderator türkisch-syrischer Abstammung

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname